Alexa steht für:
 Alexa (Vorname), eine Variante des weiblichen Vornamens Alexandra
 Alexa, Name und eines der Aktivierungswörter des digitalen Assistenten von Amazon Echo
 Alexa (Gattung), eine Pflanzengattung in der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler
 Alexa (Einkaufszentrum), ein Einkaufszentrum am Berliner Alexanderplatz
 Alexa Internet, ein vormaliger Internetdienst, der Statistiken über die Zugriffe auf Websites ermittelte
The Downeaster ‘Alexa’, ein Lied von Billy Joel

Personen (Familienname):
 Augustin Alexa (1911–1979), rumänischer Politiker (PCR)
 Dan Alexa (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Haralambie Alexa († 2007), rumänischer Sportfunktionär
 Jaroslav Alexa (1949–2008), tschechoslowakischer Hochspringer
 Kate Alexa (* 1988), australische Sängerin
 Nicolaie Alexa (1961–2015), rumänischer Fußballspieler
 Thana Alexa (* 1987), kroatisch-amerikanische Jazzsängerin
 Ursula Alexa (1921–1992), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Alexai